Josef Blättler ist der Name folgender Personen:

* Josef Blättler (1817–1901), Schweizer Politiker
 Josef Blättler (1880–1962), Schweizer Politiker
 Josef Blättler (1881–1944), Schweizer Politiker